Osoby o tym nazwisku:
 Francesca Baudin – włoska biegaczka narciarska
 Nicolas Baudin – francuski oficer marynarki, podróżnik i odkrywca